Чжа́о Цзипи́н (; 20 июля 1945) — китайский , общественный деятель.

Биография 
Родился в провинции Хэбэй в семье художника. Учился в школе при Сианьской музыкальной консерватории. Позже, окончил Центральную музыкальную консерваторию.

В декабре 1984 года вступил в Компартию Китая. Депутат XV съезда КПК. Член президиума Одиннадцатого Всекитайского собрания народных представителей. 

С 2008 по 2015 год работал деканом Сианьской музыкальной консерватории. В декабре 2009 года был избран председателем Союза китайских музыкантов. В настоящее время является директором Института танцевальной и музыкальной драмы провинции Шэньси.

В 1984 году сочинил музыку к фильму «Жёлтая земля». В 1987 году — саундтрек к фильму «Красный гаолян».

Автор музыки к более, чем 40 кинофильмам и сериалам.

Избранные музыкальные сочинения 
 1984 — Жёлтая земля
 1987 — Красный гаолян
 1990 — Цзюй Доу
 1991 — Зажги красный фонарь
 1992 — Цю Цзюй обращается в суд
 1993 — Прощай, моя наложница
 1994 — Жить
 1995 — Китайская одиссея
 1998 — Речные заводи (сериал)
 1998 — Император и убийца
 2000 — Луна над горами Гуань
 2004 — Далёкая зеленая долина
 2004 — Музыка священного облака
 2004 — Лето на высокой траве
 2004 — Память о битве
 2008 — Мэй Ланьфан 
 2009 — Династия Цинь (телесериал)
 2010 — Три королевства (сериал)
 2010 — Конфуций
 2011 — Равнина белого оленя
 2012 — Вспоминая 1942

Один из самых известных китайских кинокомпозиторов.

Награды 
 Обладатель ряда международных наград, в том числе премий на Каннском и Берлинском кинофестивалях.
 В 1988 году получил национальную кинопремию Китая «Золотой петух» за лучшую музыку к Фильму «Красный гаолян».
 Премия за лучшую музыку на международном кинофестивале «Nant» во Франции (фильм «Пять женщин и веревка»).
 Премия «Flying» за лучшую музыкальную композицию, тогда же премия за лучшую песню «Han Song» в сериале «Речные заводи».
 Первая премия к 50-летию образования Китайской Народной Республики (за песню  "Сильная Родина, подъём государственного флага")
 Третья премия «Золотой колокол» за выдающееся музыкальное произведение (Первая симфония)

 
Получил широкое признание за умение сочетать традиционные китайские формы музыкального выражения с западными оркестровыми композициями.

В 1995 году снялся в документальном фильме «Музыка для кино: Чжао Цзипин».

Примечания

Ссылки 
 
 Чжао Цзипин

Коммунисты Китая
Кинокомпозиторы Китая
Композиторы-песенники